Säsongen 2023 är fotbollslaget IK Sirius FK:s 116:e säsong, deras 10:e i Allsvenskan och deras 7:e raka säsong i svensk fotbolls högstaliga. Utöver den inhemska ligan tävlar de också i Svenska cupen.

Ny huvudtränare inför säsongen blev Christer Mattiasson som skrev på ett treårigt avtal då den tidigare huvudtränaren Daniel Bäckström lämnade sitt uppdrag för U21-landslaget för herrar. Henrik Åhnstrand blev ny assisterande tränare  tillsammans med Petter Hansson som förlängde sitt avtal.

Spelare

Spelartruppen

Övergångar

In

Ut

Lån in

Lån ut

Allsvenskan

Tabell

Matcher 
Spelordningen för Allsvenskan 2023 presenterades den 2 december 2022. Avsparkstider för de femton första omgångarna fastställdes den 20 december 2022.

Svenska cupen 2022/2023

Gruppspel

Tabell

Matcher

Träningsmatcher

Referenser 

IK Sirius